Die Naiste Meistriliiga ist die höchste Spielklasse des estnischen Frauenfußballs. Die Liga unter dem Dach des nationalen Fußballverbandes wurde 1994 gegründet. Der Sieger qualifiziert sich für die UEFA Women’s Champions League. Rekordsieger ist mit 13 Titeln die Mannschaft von Pärnu JK.

Teams 2019

Meister 
 1994: Central Sport Pärnu
 1994/95: Pärnu JK
 1995/96: Central Sport Pärnu
 1996/97: Central Sport Pärnu
 1997/98: TKSK Arsenal Tallinn
 1998: TKSK Arsenal Tallinn
 1999: TKSK Tallinn
 2000: TKSK Tallinn
 2001: TKSK Viisa Tallinn
 2002: TKSK Viisa Tallinn
 2003: Pärnu JK
 2004: Pärnu JK
 2005: Pärnu JK
 2006: Pärnu JK
 2007: Levadia Tallinn
 2008: Levadia Tallinn
 2009: Levadia Tallinn
 2010: Pärnu JK
 2011: Pärnu JK
 2012: Pärnu JK
 2013: Pärnu JK
 2014: Pärnu JK
 2015: Pärnu JK
 2016: Pärnu JK
 2017: Pärnu JK
 2018: FC Flora Tallinn
 2019: FC Flora Tallinn
 2020: FC Flora Tallinn
 2021: FC Flora Tallinn
 2022: FC Flora Tallinn

Statistik 
 13× Sieger: Pärnu JK
 9× Sieger: Levadia Tallinn (inkl. TKSK Viisa / TKSK / TKSK Arsenal)
 5x Sieger: FC Flora Tallinn
 3x Sieger: Central Sport Pärnu

Pokalsieger

Superpokalsieger

Weblinks 
 Naiste Meistriliiga lõppes põneva pronksiheitlusega (estnisch, gesichtet 4. Dezember 2011, weitere Ligen: mouseover "Naised")
 Estonia - List of Women Champions (englisch, gesichtet 4. Dezember 2011)